Djurgårdens IF Hockey je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1891. Je držitelem rekordních šestnácti titulů mistra Švédska a stojí v čele historické tabulky nejvyšší švédské soutěže. Domácí zápasy hraje v halách Hovet nebo Avicii Arena (dříve Globen) ve Stockholmu. Klub má přezdívku Järnkaminerna (železná kamna), kterou získal podle svého zápalu pro hru a také pro modročervenou kombinaci dresů, připomínající žár pronikající mřížemi kamen. Trenérem je Hans Särkijärvi.

Sportovní klub Djurgårdens byl založen roku 1891 a pojmenován podle stockholmského ostrova Djurgården (název znamená „zahrada pro zvěř“, podle někdejšího královského zvěřince), hokejový oddíl vznikl roku 1922 jako jeden z prvních ve Švédsku a zapojil se hned do prvního ročníku nejvyšší soutěže. V roce 1926 získal první mistrovský titul. V roce 1934 sestoupil a působil v nižších soutěžích až do návratu v roce 1948. V padesátých a šedesátých letech byl nejsilnějším týmem Švédska, působily v něm opory reprezentace Sven Tumba Johansson a Roland Stoltz. Následoval útlum a v roce 1976 dokonce sestup z ligy, do níž se však po roce vrátil. K dalším úspěchům tým dovedl hráči jako Håkan Södergren, Mats Sundin nebo Charles Berglund. V letech 1990 a 1991 Djurgårdens vyhrál Evropský hokejový pohár. Zatím poslední švédský titul pochází z roku 2001, v roce 2012 klub sestoupil do HockeyAllsvenskan, z níž postoupil zpět díky druhému místu v barážovém turnaji roku 2014.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Reference

Související články 
 Djurgårdens IF Fotboll

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1891
Sportovní kluby ve Stockholmu
Lední hokej ve Stockholmu